Pumpkinhead – personaggio immaginario 
 Pumpkinhead – film del 1988
 Pumpkinhead – serie di film girati tra il 1988 e il 2007